La prova de 5 km masculí al Campionat del Món de natació de 2017 es va celebrar el 15 de juliol de 2017.

Resultats 
La cursa es va iniciar a les 10:00.

Referències 

5 km